Cold on the Shoulder è un album in studio del cantautore canadese Gordon Lightfoot, pubblicato nel 1975.

Tracce 
Side 1
Bend in the Water – 2:59
Rainy Day People – 2:48
Cold on the Shoulder – 3:00
The Soul Is the Rock – 5:49
Bells of the Evening – 3:56
Rainbow Trout – 2:51
Side 2
A Tree Too Weak to Stand – 3:22
All the Lovely Ladies – 3:35
Fine as Fine Can Be – 2:58
Cherokee Bend – 5:02
Now and Then – 3:09
Slide on Over – 3:43

Collegamenti esterni